﻿

 — железнодорожная станция в японском городе Такасаки, префектура Гумма. Станция используется JR East, JR Freight и Jōshin Dentetsu.

История 
Станция была открыта 1 мая 1884 года, как конечная станция Японской железной дороги. Линия Дзёсин открылась 10 мая 1897 года. Дзёэцу-синкансэн был продлён до станции Такасаки 15 ноября 1982 года.

Линии 
 JR East
 Дзёэцу-синкансэн
 Хокурику-синкансэн
 Линия Такасаки
 Линия Хатико
 Линия Дзёэцу
 Линия Рёмо
 Линия Агацума
 Главная линия Синъэцу
 Jōshin Dentetsu
 Линия Дзёсин

Планировка 
JR East

Jōshin Dentetsu

|}

Ссылки 
 Takasaki Station (JR East) 

Железнодорожные станции, открытые в 1884 году
Железнодорожные станции в префектуре Гумма
Линия Дзёэцу-синкансэн
Линия Нагано-синкансэн